Eberhard Hoesch peut faire référence à :
 Eberhard Hoesch (1790-1852), un industriel allemand ;
 Eberhard Hoesch (1827-1907), un industriel allemand.